Niemcy:
 Berlin-Karow – dzielnica Berlina
 Berlin-Karow – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Karow